Voroșilov se poate referi la:

 Kliment Voroșilov  (1881–1969), Mareșal al Uniunii Sovietice.
 Orașul Voroșilovgrad, Ucraina (redenumit în zilele noastre Luhansk).
 Orașul Voroșilov, Orientul Îndepărtat Rus (redenumit în zilele noastre Ussuriisk).
 Tancul din seria Kliment Voroșilov, tip de tanc folosit în timpul celui de-al doilea război mondial.